Bimoba steht für:

 Bimoba (Volk)
 Bimoba (Sprache)